Сорен () — французская фамилия. 

Известные носители:
 Сорен, Бернар Жозеф (1706—1781) — французский драматург.
 Сорен, Оливье (род. 1981) — французский футболист, вратарь клуба «Осер».
 Сорен, Пьеррик (род. 1960) — французский художник, сценарист, сценограф.
 Сорен, Эмиль Карлсен (1853—1932) — американский художник-импрессионист.